Białostocki Klub Sportowy Hetman – polski wielosekcyjny klub sportowy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 17B, założony w 1948.

Historia klubu 

W 1948 roku zostało w Białymstoku powołane do życia Zrzeszenie sportowe Gwardia. Pierwszą sekcją była piłka nożna, jednak przez ponad pół wieku późniejszej działalności w skład klubu wchodziły również sekcja lekkiej atletyki, piłki siatkowej, gimnastyki, pływania, piłki koszykowej, szermierki, szachów, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, boksu, sportu motocyklowego, strzelectwa, kolarstwa i judo.

W 1956 roku w miejsce rozwiązanego Zrzeszenia Sportowego Gwardia został utworzony Klub Sportowy Gwardia Białystok.

W 1978 roku nazwa klubu została zmieniona na Białostocki Klub Sportowy Gwardia.

Po raz kolejny nazwa klubu uległa zmianie w 1991 roku. tym razem na Białostocki Klub Sportowy Hetman.
Obecnie w skład klubu wchodzą cztery sekcje – bokserska, piłki nożnej, judo i brydża

Historia rozgrywek 
W latach 1951–1952 ówczesna Gwardia rozgrywała swoje mecze w II lidze polskiej. Był to zespół składający się głównie z osób odbywających w Białymstoku służbę wojskową oraz miejscowej ludności. Lata 50. były najlepszymi latami dla Gwardii. Obecnie Hetman, a kiedyś Gwardia, jest w dołku i od ok. 50 lat znajduje się w niższych klasach rozgrywkowych.

W sezonie 2020/21 występuje w IV lidze (grupa podlaska).

Sukcesy 
Wojewódzki Puchar Polski (OZPN Białystok) – 10 razy – 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1960/61, 1978/79, 1981/82, 1985/86, 1986/87, 1993/94

Bilans ligowy

Klub w rozgrywkach ligowych

Kadra w sezonie 2012/13 
Stan na 30 maja 2013

Zawodnicy

Trenerzy od sezonu 2002/2003 
 Jerzy Bołtuć – do 7 września 2005
 Mirosław Mojsiuszko – od 7 września 2005
 Andrzej Pietrzyk – od sierpnia 2010 do września 2013
 Mirosław Mojsiuszko od ?

Boks 
Jedną z wiodących sekcji Hetmana Białystok jest sekcja bokserska.

Sukcesy 
 Drużynowe mistrzostwa Polski
 Złoty medal: 1992, 2001, 2002, 2004
 Srebrny medal: 2003
 Brązowy medal: 1999

Osiągnięcia indywidualne

Aleksy Kuziemski –  mistrz Polski Seniorów w wadze półciężkiej (2002, 2000), brązowy medalista Mistrzostw Świata oraz Europy w wadze półciężkej 
 Paweł Głażewski – mistrz Polski seniorów w wadze półciężkiej (2005, 2006)
 Grzegorz Kiełsa – mistrz Polski seniorów w wadze ciężkiej (2005)
 Andrzej Liczik – brązowy medalista Mistrzostw Europy (2004), mistrz Polski seniorów w wadze piórkowej (2005, 2006, 2010)
 Marcin Łęgowski – mistrz Polski seniorów w wadze lekkopółśredniej (2008, 2009, 2010)
 Mirosław Nowosada – mistrz Polski seniorów w wadze półciężkiej (2009), mistrz Polski seniorów w wadze średniej (2008)
 Michał Syrowatka – mistrz Polski seniorów w wadze lekkopółśredniej (2011)
 Kamil Szeremeta – mistrz Polski seniorów w wadze półśredniej (2009, 2010)
 Robert Świerzbiński – mistrz Polski seniorów w wadze średniej (2009)
 Krzysztof Zimnoch – mistrz Polski seniorów w wadze ciężkiej (2005, 2009)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Hetmana (boks, piłka nożna, judo i brydż)
 Hetman Białystok na facebook.com
 Hetman Białystok na 90minut.pl (piłka nożna)
 Hetman Białystok na regiowyniki.pl (piłka nożna)

Kluby piłkarskie w Białymstoku
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1948
 
Polskie kluby bokserskie